Noua Rusie, Novorusia sau Novorossia a fost o regiune istorică din sudul Ucrainei și partea europeană a Rusiei

Termenul se mai poate referi la:
Statul Federal Novorusia, o entitate statală separatistă din Ucraina, creată în 2014
Gubernia Novorossia, o gubernie în cadrul Imperiului Rus
Novorossia, Ținutul Primorsk, un sat din Ținutul Primorsk, Rusia
Novorossia (partid), un partid politic din Ucraina
New Russia (în traducere: Noua Rusie), un sat la sud de orașul Elizabethtown, New York, lângă Lake Champlain
Novaya Russia, o civilizație fictivă din Empire Earth
New Russia Township, Lorain County, Ohio

Novorossiisk, un oraș din Ținutul Krasnodar, Rusia
Novorossiisk a fost și denumirea orașului ucrainean Dnipropetrovsk între 1796–1802
Novorossiisk (Alaska) (în ; en), o fostă așezare rusească din Yakutat Bay, Alaska, fondată în 1795 și distrusă de Tlingit în 1805. Din 1978 este sit arheologic american